Труро:

Топоніми
 Труро — адміністративний центр Корнвола, найпівденніше місто Великої Британії.
 Труро — річка на Корнволі.

На честь корнвольського Труро названі декілька міст за межами Англії.
 Труро — місто в провінції Нова Шотландія
 Труро — місто в штаті Массачусетс
 Труро — місто в штаті Айова
 Труро — місто в штаті Південна Австралія